Ludvík IV. Falcký ( Ludwig IV. der Sanftmütige, 1. ledna 1424, Heidelberg – 13. srpna 1449, Worms) byl kurfiřt falcký z rodu Wittelsbachů.

Život 
Ludvík IV. byl synem Ludvíka III. Falckého a jeho druhé manželky Matyldy, dcery achajského knížete Amadea. Po otcově skonu roku 1436, Ludvík IV. vládl do roku 1442 pod opatrovnictvím svého strýce, hraběte Oty I. z Mosbachu. V roce 1444 jako říšský kapitán odrazil útoky armagnaců.

Roku 1445 se oženil s Markétou Savojskou, vdovou po králi Ludvíkovi III. Neapolském a dcerou vévody Amadea VIII. Savojského. Měl s ní jediného syna Filipa. Když v roce 1449 Ludvík IV., ve 25 letech ve Wormsu zemřel, Falc zdědil jeho bratr Fridrich. Ludvík byl pohřben v kostele sv. Ducha v Heidelbergu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Falčtí kurfiřti
Narození v Heidelbergu
Úmrtí ve Wormsu
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Narození 1. ledna
Narození v roce 1424
Úmrtí 13. srpna
Úmrtí v roce 1449
Muži